Cares puede referirse a:

Cares de Atenas, general ateniense del 
 Cares de Lindos, escultor griego de los siglos IV a. C. y III a. C.
 Cares de Mitilene, un historiador griego del 
 Cares, un río de Asturias y León.